Noms propres
 Jean Hyppolite est un philosophe français, né à Jonzac le  et mort le  à Paris.
 Florvil Hyppolite est un ancien président de la République d'Haïti. 
 Hector Hyppolite est un peintre haïtien 

 Théâtre
 Hypolite ou le garçon insensible est une pièce de théâtre de Gabriel Gilbert.

 Biologie
 Hyppolite (crustacé) est le nom de genre d'une petite crevette (qui peut adopter une couleur verte dans le cas d'Hyppolite varians ou d'Hippolyte inermis)